Кристи Ансет (; род. 1968, Миннесота) — американский учёный в области биомедицинской инженерии. Член Национальных Академии наук (2013), Инженерной и Медицинской (обеих - с 2009) академий США, доктор философии, заслуженный профессор Колорадского университета в Боулдере и исследователь Медицинского института Говарда Хьюза.

Биография 
Выросла в Северной Дакоте. Окончила университет Пердью (1992) и в 1994 году как химик-технолог защитила диссертацию в университете Колорадо. Работала в Массачусетском технологическом институте и университете Пердью. В 1996 году получила должность ассистента профессора в университете Колорадо, в 2002 году стала профессором, а в 2008 году заслуженным профессором. В 2003 году она и её студенты стали первыми учёными, разработавшими инъекционный и биоразлагаемый каркас для регенерации хряща. 

Ансет стала первым инженером, вошедшим в число исследователей Медицинского института Говарда Хьюза (в 2000 году). Спустя четыре года она получила высшую награду Национального научного фонда — премию Алана Уотермана, которой отмечают молодых ученых за выдающиеся достижения (грант составляет 500 000 $). 
Член Национальной академии изобретателей США (2015) и Американской академии искусств и наук (2019).

Имеет более 17 патентов. Основала «Mosaic Biosciences» для внедрения своих изобретений.

Награды и отличия 
 Награда Кёртиса Макгоу Американского сообщества инженерного образования (2003)
 Премия Алана Уотермана (2004)
 Приз общества Бонфилса-Стенсона по науке и медицине (2015)
 Премия имени Артура Коупа от Американского химического сообщества (2015)
 Почётный доктор университета Пердью (2016)
 L'Oréal-UNESCO Award for Women in Science (2020)

Американский институт химических технологий назвал её одной из «100 химиков-технологов современности», а журнал Popular Science перечислил её среди 10 лучших учёных.

Примечания 

Химики XX века
Химики XXI века
Биохимики США
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной инженерной академии США
Члены Национальной медицинской академии США
Выпускники Университета Пердью
Выпускники Инженерного колледжа Университета Пердью
Профессора Колорадского университета в Боулдере‎
Члены Национальной академии изобретателей США
Члены Американской академии искусств и наук
Лауреаты премии Алана Уотермана
Удостоенные L'Oréal-UNESCO Award for Women in Science